

Монети — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Монети — село в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Монета